Miniszew (gromada) (powiat turecki/poddębicki)
 Gromada Mniszów (powiat kozienicki)